Seznam brigad z zaporedno številko 43.

Seznam 
 Pehotne
 43. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Vojaške policije
 43. brigada vojaške policije (ZDA)

Glej tudi